Кудерметов:
 Кудерметов, Эдуард Дамирович (род. 1972) — советский и российский хоккеист.

 Кудерметова, Вероника Эдуардовна (род. 1997) — российская теннисистка.